Hugo von Le Puiset ist der Name folgender Personen:

* Hugo I. von Le Puiset (genannt Blavons; † 1094), Herr von Le Puiset und Vizegraf von Chartres
 Hugo von Le Puiset († nach 1118), Graf von Jaffa und Herr von Le Puiset, siehe Hugo I. von Jaffa
 Hugo III. von Le Puiset (um 1091–nach 1128), Herr von Le Puiset und Vizegraf von Chartres
 Hugo von Le Puiset (um 1106–um 1134), Graf von Jaffa, siehe Hugo II. von Jaffa
 Hugo IV. von Le Puiset († 1189), Herr von Le Puiset, Vizegraf von Chartres, Graf von Bar-sur-Seine

Siehe auch;
 Hugh de Puiset (vor 1128–1195), Bischof von Durham und Earl of Northumbria